

Sigle 
 Phase-shift keying – tecnica di modulazione digitale
 Pre-Shared Key – chiave segreta condivisa

Codici 
 PSK – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto civile di Dublin, Contea di Pulaski, Virginia (USA)

Altro 
 PSK – Österreichische Postsparkasse, banca postale austriaca
 PSK, squadra ceca